Коактиватор ядерних рецепторів 3 () – білок, який кодується геном NCOA3, розташованим у людини на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 424 амінокислот, а молекулярна маса — 155 293. Білок регулює ядерні рецептори та стимулює їх транскрипційну активність, тобто є активатором транскрипції. Працює як гістонова ацетилтрансфераза. Локалізований у цитоплазмі чи ядрі.

Ген NCOA3 
Ген NCOA3 розташований на 20 хромосомі людини та складається з 22 екзонів, що було продемостровано в 2001 р. Також має інші назви: AIB1, TRAM1.

Функція 
NCOA3 має властивості транскрипційного коактиватора та має декілька взаємодіючих доменів ядерних рецепторів, а також гістонової ацетилтрансферази. Цей ензим приймає учать в посиленні експресії генів, завдяки здатності зв'язуватись з промотором ДНК ліганд-активованими ядерними рецепторами, що призводить до посилення транскрипції.

Клінічне значення 
Ампліфікація та посилена експресія NCOA3 (AIB1) була визначена в культурах клітин раку молочної залози та раку яєчників, а також в біоптатах ТАПБ раку молочної залози. Крім того, визначення взаємодії NCOA3 з PAX2 може бути використано для прогнозу ефективності тамоксифену для лікування естроген-залежного раку молочної залози.

Див. також 
 Хромосома 20

Література

Примітки 

Білкові рецептори
Транскрипція генетичної інформації